UDC, sigle de trois lettres, peut faire référence à :

 neuf partis politiques partagent le même sigle :
Union des démocrates chrétiens et du centre, en Italie ;
 Unione di a Diritta Corsa, en Corse ;
 Union démocratique du Cameroun, au Cameroun ;
 Union démocratique du centre, en Suisse ;
 Union démocratique de Catalogne, en Catalogne ;
 Union du Centre, au Québec ;
 Union pour un destin calédonien, en Nouvelle-Calédonie ;
 Union démocratique des Comores, aux Comores ;
Union des diplômés chômeurs, en Tunisie ;
Umbrella for Democratic Change, au Botswana ;
 Union de la droite et du centre, une alliance politique française ;
 Union du centre, un groupe parlementaire français ;
 Donbassaero, selon le code OACI des compagnies aériennes ;
 Union des Comores, un pays souverain formé des trois îles de Grande Comore, Anjouan et Mohéli.
 UDC (Universal Decimal Classification), créé en 1905 par Paul Otlet et Henri-Marie La Fontaine